Denumirea de Suhodol se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Suhodol, un sat în comuna Sredeț, regiunea Burgas;
 Suhodol, un sat în comuna Glavinița, regiunea Silistra.